Undrop puede referirse a lo siguiente:

Undrop en una banda sueca/española de indie rock.
UNDROP el acrónimo en inglés de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.